Сражение у Картахены (), известно также как Сражение при мысе Гат — морское сражение, произошедшее 3 сентября 1643 года в Средиземном море, недалеко от испанского города Картахена и мыса Гат (Гата, ) между французским флотом, под командованием адмирала маркиза Брезе и испанского, под командованием адмирала 3-го герцога Фернандина , в ходе франко-испанской войны 1635—1659 годов. Окончился победой французского флота.

История 
Французский флот в составе 20 линейных кораблей, 2 фрегатов и 12 мелких судов (брандеров), всего 7000 человек и около 1000 орудий, вышел в конце июля из Тулона и направился к Кадису. На широте Барселоны он захватил 5 испанских кораблей и подошел 3 августа к Картахене. Заметив несколько военных и коммерческих судов, Брезе намеревался атаковать их, но меры обороны, принятые испанцами, и засвежевший западный ветер заставили его направиться лавировкой далее на юго-запад. В виду неблагоприятного направления ветра Брезе стал 3 сентября на якорь у мыса Гат и вечером увидел испанский флот, шедший из Кадиса в составе 20 кораблей и 6 галер, всего 5000 человек и около 900 орудий. Снявшись немедленно с якоря, Брезе, пользовавшийся советами старого эскадренного начальника де-Гутта (des Gouttes), так удачно маневрировал, что принудил испанцев принять бой и 4 сентября в 7 часов утра, с отличавшей его всегда решительностью, атаковал их. После 12-и часового кровопролитного боя испанцы в беспорядке направились к Картахене, где укрылись, потеряв один из адмиральских кораблей (50 орудий) и сожженными 3 корабля (130 орудий), 3 или 4 затонувшими, не доходя до порта. Потери испанцев составили 1400 человек убитыми и ранеными, 600 пленными. Потери французов 600 убитых и раненых.

Победа при мысе Гат доставила французам полное господство над западным бассейном Средиземного моря. Только в 1646 году испанский флот решился выйти из своих портов и перейти к активным действиям.

Литература 
 
 

Сражения по алфавиту
Морские сражения Франции
Морские сражения Испании
Морские сражения XVII века
Сражения в Средиземном море
События 3 сентября
Конфликты 1643 года
Сражения 1643 года